33-й армейский корпус (), сформирован 23 января 1943 года.

Боевой путь корпуса 
В 1943—1945 годах дислоцировался в Норвегии.

Состав корпуса 
В июле 1943:
 181-я пехотная дивизия
 702-я пехотная дивизия
 14-я полевая дивизия

В марте 1945:
 199-я пехотная дивизия
 295-я пехотная дивизия
 702-я пехотная дивизия
 14-я полевая дивизия

Командующие корпусом 
 С 23 января 1943 — генерал артиллерии Эрвин Энгельбрехт
 С 25 декабря 1943 — генерал пехоты Людвиг Вольф
 С 10 августа 1944 — генерал кавалерии Карл-Эрик Кёлер
 С 5 апреля 1945 — генерал-лейтенант Фридрих-Вильгельм Нойман

Литература 
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf 1973, ISBN 3-7648-0871-3

Армейские корпуса Германии во Второй мировой войне